Сахали́нский тайме́нь, или гой, или чеви́ца (), — вид крупных лучепёрых рыб из семейства лососёвых. Систематики не определились, к какому роду относится вид: часть выделяют в монотипический род Parahucho, часть относят к роду тайменей (Hucho).

Обитает в Японском море, входит на нерест в реки Хоккайдо, южных Курильских островов, Сахалина и Приморья.

Сахалинский таймень достигает 2 м в длину и 24 кг веса, доживая до 16 лет. Отличается этот вид от обычного тайменя более крупной чешуёй.

Хищник, основа рациона рыба: сельди, корюшки, дальневосточная навага.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: сахалинский таймень.
 Сахалинский таймень на сайте «Наши лососи».

Лососёвые
Монотипические роды лучепёрых рыб
Рыбы Тихого океана
Фауна Дальнего Востока
Животные, описанные в 1856 году